Индонези́йский язы́к (самоназвание — Bahasa Indonesia) — один из австронезийских языков. Официальный язык (с 1945 года) и язык межнационального общения в Индонезии. Кроме того, имеет статус рабочего языка в Восточном Тиморе.

В бытовом общении его использует, по разным оценкам, от 30 до 50 млн человек. Общее количество владеющих языком в той или иной степени — около 200 млн.

Индонезийский язык оформился в первой половине XX века в Голландской Ост-Индии как литературный вариант малайского языка, который традиционно использовался в этом регионе как лингва-франка. Название «индонезийский язык» было принято в 1928 году на Конгрессе молодёжи и постепенно вытеснило название «малайский язык».

Письменность — на основе латинского алфавита.

Индонезийское название языка — , но за пределами страны его иногда неправильно называют просто «баха́са», то есть «язык». Что касается морфологического строя, относится к агглютинативным языкам.

Лингвистическая характеристика

Фонетика 
В индонезийском языке 30 звуков. В индонезийском алфавите на латинской основе 26 букв: Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo, Pp, Qq, Rr, Ss, Tt, Uu, Vv, Ww, Xx, Yy, Zz.

Ударение в индонезийских словах не выражено; слова произносятся с одинаковым ударением на каждом слоге. Гласные почти не редуцируются. Звуки , ,  обозначаются буквами j, с, y (после реформы 1972 года, унифицировавшей правописание с малайским; до неё писали dj, tj, j). Сочетание ng обозначает носовой звук .

Словообразование 
В словообразовании важнейшую роль играет агглютинация (аффиксация и редупликация). Аффиксы — префиксы, суффиксы, инфиксы (ставятся соответственно впереди, в конце и внутри слова). Часто слово имеет одновременно и префикс, и суффикс.

Наиболее продуктивные приставки 
 per- образует переходные глаголы;
 pe- (peng-, pem-, pen-, penj-) образует имена существительные со значением орудия и деятеля; имеет разные формы в зависимости от того, стоит он перед гласной или согласной;
 se- образует союзы и наречия.

Примеры: besar («великий») — perbesar («увеличивать»); dua («два») — perdua («удвоить»); lukis («рисовать») — pelukis («художник»); lalu («прошлый») — selalu («всегда»); lama («время») — selama («в течение»).

Наиболее продуктивные суффиксы 
 -an показывает результат, объект действия, средство, орудие, подобие, собирательные понятия;
 -i, -kan образуют переходные глаголы.

Примеры: larang («запрещать») — larangan («запрет»); manis («сладкий») — manisan («сласти»); mata («глаз») — matai («смотреть»); satu («один») — satukan («объединять»).

Конфиксы 
 ke…an образует действие или состояние;
 pe…an образует отглагольные существительные, обозначающие процесс;
 per…an то же самое — процесс, действие, но от прилагательных.

Примеры: satu («один») — kesatuan («единство»); pulau («остров») — kepulauan («архипелаг»); membatas («ограничивать») — pembatasan («ограничение»); dagang («торговать») — perdagangan («торговля»); adab («цивилизация») — peradaban («цивилизованный»).

Инфиксы 
-em-, -el-, -er- образуют прилагательные.

Примеры: guruh («гром») — gemuruh («громовой»).

Редупликация 
Редупликация — это повторение всего слова (простая) или первого слога; в индонезийском языке она может как изменять значение слова полностью, так и быть показателем множественного числа существительного. Есть редупликация с изменениями (например, меняется один гласный) и с добавлением аффиксов:

 mata («глаз») — mata-mata («шпион»);
 laki («муж») — lelaki («мужчина»);
 rumah («дом») — rumah-rumah («макет дома»);
 anak («ребёнок») — keanak-anakan («по-детски»);
 abu («пепел») — abu-abu («серый»);
 barat («запад») — kebarat-baratan («по-западному»);
 gunung («гора») — gunung-gemunung («горная страна»).

Сложные слова 
В индонезийском есть сложные слова. Наиболее известные — matahari (букв.: «глаз дня») «солнце»; oranghutan (букв.: «человек леса») «орангутан».

Другие примеры:

 nenek-moyang («предки»), где nenek — «дед, бабушка», moyang — «прадед, прабабушка»;
 air mata («слёзы»), где air — «вода», mata — «глаз»;
 tanah air («родина»), где tanah — «земля», air — «вода»;
 hari besar («праздник»), где hari — «день», besar — «большой, великий».

Состав предложения 
Простые предложения могут быть распространёнными и нераспространёнными. Нераспространённые состоят только из главных членов — подлежащего и сказуемого. Например: Toko tutup «Магазин закрыт».

В состав простого распространённого предложения, кроме главных членов предложения, входят и второстепенные члены: определение, дополнение и обстоятельства.

Подлежащее, как правило, предшествует сказуемому и может быть выражено существительным или указательным местоимением: Anak makan «Ребёнок ест»; Ini pintu «Это дверь».

Сказуемое может быть глагольным: Anak ini makan «Этот ребёнок ест».

После глаголов makan («есть, кушать») и minum («пить») может следовать примыкающее дополнение: Kami minum kopi «Мы пьем кофе»; Anak itu makan ikan «Тот ребёнок ест рыбу».

Сказуемое может быть именным: Ini kota «Это город».

Порядок слов 
Порядок слов в индонезийском предложении является одним из основных средств выражения отношения между словами.

Главным признаком выделения определения является позиция. Определение всегда следует непосредственно за определяемым словом и может быть выражено существительным, глаголом, прилагательным или местоимением. Например: paman anak («дядя ребёнка»); kaki kanan («правая нога»); anak ini («этот ребёнок»).

Указательные местоимения ini и itu, употребляемые в качестве определения, всегда следуют за определяемым словом или заключают группу слов, к которым они относятся. Например: anak kakak itu («ребёнок старшего брата»).

Подлежащее с относящимися к нему словами составляют группу подлежащего. Сказуемое с относящимися к нему словами составляют группу сказуемого. В предложении группа подлежащего обычно предшествует группе сказуемого и отделяется от него паузой, например:

Toko ini / tutup «Этот магазин закрыт»;

Kakek ini / paman anak itu «Этот дедушка дяди того ребёнка».

Указательные местоимения ini и itu часто ограничивают группу подлежащего от группы сказуемого и сами часто входят в группу подлежащего.

Части речи 
Существительные по падежам не меняются. Падежные отношения показывает порядок слов. Например: orang laut «человек моря, морской человек (см. Баджас)», negeri orang «чужая страна», orang Indonesia «индонезиец» — букв.: «человек Индонезии».

Простые (корневые) существительные имеют непроизводную структуру. Они выполняют функцию подлежащего в предложении без каких-либо вспомогательных средств.

Множественное число образуется редупликацией: orang-orang «люди», tuan-tuan «господа» (tuan «господин»). Редупликация используется, однако, редко, ибо чаще всего множественное число видно из контекста: banyak orang - "много людей".

Глаголы 
Глагол обладает категориями вида и залога. По виду глаголы делятся на переходные и непереходные. Залоги: действительный, страдательный, средний, взаимно-совместный. Спряжение неразвито. Время показывается служебными словами sedang (настоящее время); sudah, telah (прошедшее время); akan (будущее время) или наречиями наподобие «сейчас», «вчера», «завтра».

Простые корневые глаголы являются непроизводными словами. Они выполняют функцию сказуемого в предложении без каких либо вспомогательных средств. Некоторые непроизводные глаголы — например, minum «пить», makan «есть, кушать» — могут присоединять беспредложное дополнение:
 Aku minum kopi «Я пью кофе»;
 Dia makan ikan «Он ест рыбу».

Глагол mau «хотеть, намереваться», как правило, предшествует смысловому глаголу в повествовательном предложении. Например, Aku mau makan «Я хочу есть».

Прилагательные 
Прилагательные могут быть самостоятельными (besar «большой», putih «белый») или образуются вышеописанными методами аффиксации. В роли прилагательного может использоваться существительное без всяких изменений (см. Конверсия), например: Bahasa Indonesia «индонезийский язык».

Местоимения 
Личные местоимения:
 «я» — saya (официально), aku (неформально);
 «ты» — anda, saudara (официально), kamu (неформально);
 «он» — dia, ia, beliau;
 «она» — dia;
 «оно» — dia;
 «мы» — kami (не включая слушающего), kita (включая слушающего);
 «вы» — saudara-saudara, saudara sekalian;
 «они» — mereka.

Роль притяжательных местоимений играют личные местоимения и их энклитики:
 «мой» (официально) — … saya;
 «мой» (неформально) — …ku/…aku;
 «твой» (официально) — …anda/saudara;
 «твой» (неформально) — …kamu/…mu;
 «его/её» — …dia; nya;
 «их» — …mereka.
                       
Примеры:
 «моя еда» — makanan saya; makananku;
 «твоя еда» — makanan Anda; makananmu;
 «его/её еда» — makanan dia;
 «их еда» — makanan mereka;
 rumahku — «мой дом»;
 rumahmu — «твой дом»;
 rumahnya — «его, её дом».

Относительно-вопросительные:
 «кто» — siapa;
 «что» — apa;
 «который» — yang mana.

Возвратные:
 sendiri — «сам, себя (для всех лиц)»;
 diriku — „меня, я сам“;
 dirimu — „тебя, ты сам“;
 dirinya — „его, её, он сам, она сама“.

Указательные местоимения:
 itu „то, тот“, ini „это, этот“.

Указательное местоимение ini „это, этот, эта“ употребляется для указания на предметы, находящиеся в сфере говорящего, то есть вблизи говорящего. Указательное местоимение itu „то, тот, та“ — в сфере собеседника.

Неопределённые:
 semua „все“,
 segala „все, всё“,
 masing-masing „каждый“,
 tiap „всякий“, каждый»,
 apa-apa «что-то, нечто»,
 apa pun «что бы то ни было».

Числительные 
От 1 до 10: satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh (puluh).

От 11 до 19 образуются прибавлением слова belas, 11 — sebelas, 12 — dua belas, 13 — tiga belas и т. д.

Десятки образуются прибавлением слова puluh, 20 — dua puluh, 30 — tiga puluh, 40 — empat puluh, и т. д.

100 — seratus, 500 — lima ratus и т. д.

1000 — seribu, 5000 — lima ribu.

82 — delapan puluh dua.

Порядковые числительные имеют префикс ke-: pertama («первый», искл.), kedua («второй»), kelima («пятый») и т. д.

Литература и устное народное творчество 

Традиционные жанры индонезийской поэзии сложились в средние века, популярны они и сегодня. К ним относятся пантуны, шаиры, гуриндамы и различные их вариации. Всё большее влияние на современную индонезийскую литературу оказывают каноны ислама, принятого индонезийцами в XIII—XV веках, при этом заметны и западные влияния.

См. также 
 Индонезийско-малайско-русская практическая транскрипция

Литература 
 Аракин В. Д. Индонезийский язык. — , 1965.
 Алиева Н. Ф., Аракин В. Д., Оглоблин А. К., Сирк Ю. Х. Грамматика индонезийского языка. / Под ред. В. Д. Аракина. — , 1972.
 Карманный индонезийско-русский словарь. / ред. Сухадионо. 8000 слов. — , 1959.
 Большой индонезийско-русский словарь. В 2 т. / Под редакцией Р. Н. Коригодского. 56 тыс. слов и 48 тыс. словосочетаний. — : Русский язык, 1990.
 Погадаев В., Захаров Свет. Индонезийско-русский Разговорник. — : Древо жизни, 1997. — ISBN 5-88713-022-9.
 Погадаев В., Захаров, Свет. Индонезийско-русский, русско-индонезийский разговорник. — : Издательский Дом «Муравей-Гайд», 2000. — ISBN 5-8463-0032-4.
 Демидюк Л. Н., Погадаев В. А. Русско-индонезийский словарь. Около 25 тыс. слов и словосочетаний. — : Восток-Запад, 2004. — ISBN 5-478-00026-4.
 Погадаев В. Индонезийско-русский и русско-индонезийский словарь. 60 тыс. слов и словосочетаний. — : Русский язык, ИД Дрофа, 2008. — ISBN 978-5-9576-0376-4.
 Victor Pogadaev. Kamus Rusia-Indonesia, Indonesia-Rusia (Русско-индонезийский, Индонезийско-русский словарь). — Jakarta: P. T. Gramedia Pustaka Utama, 2010. — ISBN 978-979-22-4881-4.
 Victor Pogadaev. Kamus Saku Rusia — Indonesia / Indonesia — Rusia (Карманный русско-индонезийский и индонезийско-русский словарь). — Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 2012. — 1320 c. — ISBN 978-979-22-8945-9.

Примечания

Ссылки 

 Малайский язык — краткий учебник малайского и индонезийского языков.